Жуланихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Жуланиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 719 человек, в том числе 342 мужчины и 377 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 701 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Жуланиха.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края